|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel J&T Banka Prague Open) van 2017 vond plaats van maandag 1 tot en met zaterdag 6 mei in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lucie Šafářová was het vijfde reekshoofd. Zij won haar openingspartij, maar moest wegens ziekte voor de tweede ronde verstek laten gaan.

De als eerste geplaatste Karolína Plíšková strandde al in de eerste ronde.

Kwalificante Mona Barthel uit Duitsland won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Tsjechische Kristýna Plíšková in drie sets. Barthel wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Praag op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Margarita Gasparjan en Andrea Hlaváčková hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als tweede geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke won het toernooi. In de op vrijdag 5 mei gespeelde finale versloegen zij het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Lucie Hradecká en Kateřina Siniaková in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Duitse Grönefeld had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Peschke 24.

De Nederlandse Demi Schuurs en Xenia Knoll uit Zwitserland bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Praag 2017
Praag